Dan Nakagawa é um ator e cantor nipo-brasileiro. Já Lançou 3 discos, O Primeiro Círculo - 2005, O Oposto de Dizer Adeus - 2010 e Dan Nakagawa Convida Ney Matogrosso - 2013. Como ator fez a novela Pé Na Jaca(Globo),Bang Bang(Globo), Metamorphoses(Record) e a novela feita pela IPCTV (Canal a cabo brasileiro do Japão), A Cor do Seu Dinheiro, e em A Diarista. Também teve as suas canções Um Pouco de Calor e Todo Mundo o Tempo Todo gravadas por Ney Matogrosso.

Carreira
Nakagawa começou a vida artística aos 10 anos montando uma banda de rock. Aos 19 anos ingressou no curso de música popular da Unicamp mas desistiu no meio do caminho, quando descobriu que o ambiente acadêmico “o entediava”. Foi aí que, indicado por Jorge Mautner, foi fazer parte do grupo de teatro Oficina, de José Celso Martinez Corrêa, atuando como músico e a ator do espetáculo Mistérios Gozozos.

Desse período até o lançamento do trabalho em CD, Dan passou uma temporada em Nova York, que incluiu cantar ‘spirituals’ em igrejas do Harlem e outra na Alemanha, compondo a trilha sonora das canções do espetáculo de dança RE-SorT, do coreógrafo alemão Thomas Plishke. Por aqui, teve uma de suas canções, Aniversário, bastante executada na rádio Musical FM, em S. Paulo e apresentou-se ao lado de nomes como Paula Lima, Vanessa Da Mata, Jorge Mautner e Nando Reis (projeto Novo Canto).

Duas das músicas do CD estão cotadas para entrar no trabalho de Ney Matogrosso, Um pouco de calor e Um cano de revólver.

Trabalhos na televisão
 Onisciente (2020) - Gira
Pé na Jaca (2006/07)- Mário Tanaka
 Bang Bang (2005/06)- Marido de Yoko Bell
 Sítio do Picapau Amarelo (2004)- Musashi
 A Diarista (2005)
 A Cor do Seu Dinheiro (IPCTV- Japão)
 Metamorphoses

Ligações externas

Atores do estado de São Paulo
Brasileiros de ascendência japonesa
Cantores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Atores LGBT do Brasil
Músicos LGBT do Brasil